Hrvatska:
 Malo Polje (Perušić), naselje u općini Perušić

BiH:
 Malo Polje (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak
 Malo Polje (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar

Slovenija:
 Malo Polje (Ajdovščina, Slovenija), naselje u općini Ajdovščina